

Biografia 
Si laurea in Filosofia all'Università degli Studi di Torino con una tesi sul rapporto cervello/mente nel dibattito tra Karl Popper e John Eccles, relatore Vittorio Mathieu. Nel 1984 entra nella redazione de La Stampa come giornalista, occupandosi presto di politica estera e diventando poi responsabile del desk Esteri. Tra il 2012 e il 2013 è corrispondente da Londra e al rientro in redazione si occupa di cultura. Lascia il giornale nel dicembre 2021. 

Tra i suoi principali interessi, l'India, il Tibet, la Turchia, il Medio Oriente e in particolare l'Iran. Ha seguito da inviato speciale i momenti più critici della storia recente tra cui le contestate elezioni iraniane del 2009 e la primavera araba nel 2011 al Cairo.

Collabora saltuariamente con testate internazionali come Asia Times, Enduring America, RT, Los Angeles Review of Books. Firma commenti per Al Jazeera, talvolta in coppia con il filosofo Santiago Zabala.

Ha pubblicato il pamphlet A proposito dell'amore (2017) insieme con Gianni Vattimo e Armando Torno e il romanzo L'Ultimo Albero (2018), che segna il suo esordio narrativo. 

Ha scritto il capitolo “Il gregge disorientato. La propaganda nel DNA del giornalismo moderno” per il volume di saggi Ucraina 2022. La storia in pericolo curato da Franco Cardini, Fabio Mini e Marina Montesano (2022). 

Ha tradotto il volume di Gavin Young Sui mari di Lord Jim. Un viaggio nel cuore di Conrad, uscito per Settecolori nel gennaio 2023.

Note

Bibliografia 

A proposito dell'amore, con Gianni Vattimo e Armando Torno, Milano, Book Time, 2017. ISBN 978-88-6218-290-4
L'Ultimo Albero, Milano, La Vita Felice, 2018. ISBN 9788893462280
Marco Visconti, Valore umano e natura in architettura (introduzione a), Melfi, Libria, 2020. ISBN 9788867642014
Il gregge disorientato. La propaganda nel DNA del giornalismo moderno, in Ucraina 2022. La storia in pericolo, Franco Cardini, Fabio Mini e Marina Montesano (a cura di), Lucca, La Vela, 2022. 
Gavin Young, Sui mari di Lord Jim. Un viaggio nel cuore di Conrad (traduzione), Settecolori Edizioni, 2023. ISBN 8896986745.

Altri progetti 

Inviati e corrispondenti di guerra
Studenti dell'Università degli Studi di Torino